

Toponymes

Montalbán est une commune d’Espagne, de la province de Teruel dans la communauté autonome d'Aragon, chef-lieu de la Comarque des Cuencas Mineras ensemble avec Utrillas ;
 Montalbán de Córdoba est une ville d’Espagne, dans la province de Cordoue, communauté autonome d’Andalousie ;
 La Puebla de Montalbán est une commune d'Espagne de la province de Tolède dans la communauté autonome de Castille-La Manche ;
 Villarejo de Montalbán est une commune d'Espagne de la province de Tolède dans la communauté autonome de Castille-La Manche.

Montalbán : l'une des 14 municipalités de l'État de Carabobo ;
 Montalbán : ville et chef-lieu de la municipalité de Montalbán dans l'État de Carabobo ;
 Montalbán : l'unique paroisse civile qui constitue la municipalité de Montalbán dans l'État de Carabobo ;
 Montalbán : l'une des 7 paroisses civiles de la municipalité de Campo Elías de l'État de Mérida.

Patronyme 

  (né en 1946), homme politique espagnol ;
 Manuel Vázquez Montalbán (1939 - 2003), romancier, essayiste, poète et journaliste espagnol ;
 Ricardo Montalbán, (1920-2009), acteur américain.

Voir aussi 
 
 
 
 

Patronyme hispanique